Mario Mendel (ur. 25 września 1996) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Wiener Stadtadler.

W zawodach FIS Cup zadebiutował 14 lipca 2012 w Villach, zajmując 40. miejsce. W lutym 2013 wziął udział w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013. Indywidualnie był 27., co było najsłabszym wynikiem wśród zawodników austriackich. W konkursie drużynowym mężczyzn zdobył brązowy medal. W lipcu 2014 w Villach zdobył swoje pierwsze punkty FIS Cupu, zajmując 29. miejsce. 13 września 2015 w Stams miał miejsce jedyny w karierze Mendla występ w Pucharze Kontynentalnym, zakończony zajęciem 46. pozycji. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił 6 października 2019, zajmując 57. miejsce w FIS Cupie w Villach.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Mendela na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996